Pesadelo - em inglês, nightmare
Ou ainda:

Nightmare - personagem fictício pertencente à série de jogos SoulCalibur

Música
Nightmare (banda)
Nightmare (álbum)
Nightmare (canção)

Desambiguação

fi:Painajainen (täsmennyssivu)
ru:Кошмар (значения)